Поплаухин — фамилия:

 Поплаухин, Александр Семёнович (1926—2008) — советский промышленный деятель.
 Поплаухин, Игорь Геннадьевич (род. 1986) — российский режиссёр и продюсер, лауреат Каннского фестиваля и «Кинотавра»  .

 Поплаухина, Светлана (род. 1995) — российская футболистка.